Klängliljesläktet (Gloriosa), släkte i familjen tidlöseväxter. Antalet arter varierar från källa till källa, men African Flowering Plats Database erkänner sju arter. Tidigare har ca 30 arter erkänts men studier har visat att dessa inte kan skiljas i naturen.
Den mest kända är klänglilja (G. superba) som är en mycket mångformig art.  

Släktet förekommer från Afrika till sydöstra Asien. Gräsmarker och bland klippor, ibland klättrande över annan vegetation.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Efter 2014 är Gloriosa aurea synonym till Gloriosa baudii och nya taxa 2019 Gloriosa carsonii och Gloriosa simplex.

Bildgalleri

Källor
African Flowering Plants Database
Field, D.V. (1972) The genus Gloriosa. Lilies and other Liliaceae 1973:93-95.
Nordal I. G. Bingham (1998) Description of a new species, Gloriosa sessiliflora (Colchicaceae), with notes on the relationship between Gloriosa and Littonia. Kew Bulletin 53: 479-482

Externa länkar

Tidlöseväxter